James Marcus est un personnage de la série Resident Evil créé par Capcom. Il est un des membres fondateurs de la Umbrella Corporation.

Avant Umbrella 
James Marcus est né en 1918. En 1939, Marcus obtient son diplôme de scientifique.

James Marcus est l'un des trois chercheurs ayant découvert le virus souche dans les années 1950 avec l'aide d'Ozwell E. Spencer et d'Edward Ashford. C'est un des piliers d'Umbrella Corp.

Les recherches sur le virus souche 
En 1968, il devient un membre fondateur d'Umbrella et accepte la demande de Spencer : être directeur du centre de formation qui aura pour but de former avec des critères stricts et rigoureux la nouvelle génération d’employés modèles qui assurera l’avenir d’Umbrella Corporation. Ceci pour bénéficier d'une installation spéciale et découvrir tous les secrets du virus souche qui n'est qu'une "perte de temps" pour Ozwell E. Spencer. Au sein du centre, deux membres se tireront très nettement du lot: Albert Wesker et William Birkin surnommés respectivement "Al le pragmatique" et "Wil' l'intello'".

Un certain , Marcus trouve un moyen de créer un nouveau type de virus dérivé du virus souche en l'associant à de l'ADN de sangsues. Il nomme ce nouveau virus, le virus "T" comme "Tyran". Mais très vite, celui-ci réalise qu'il ne peut progresser en expérimentant son nouveau virus sur de simples rongeurs et en conclut que seuls les humains sont des mammifères acceptables pour ses expériences.

Le  de l'année suivante, James Marcus pensant qu'on le soupçonne de quelque chose sur ses expériences, finit de mettre au point ses sangsues et projette de "s'occuper" de Spencer avec.

Un mois plus tard : le , Marcus découvre enfin la preuve que quelqu'un tente de crocheter la serrure de son laboratoire pour accaparer ses recherches. 

De février jusqu'au , Marcus poursuit ses recherches sur ses sangsues en les testant sur des êtres humains comme les scientifiques trop "fouineurs" à son goût. Finalement, il décide de placer ses sangsues qu'il considère comme ses propres "bébés" dans une capsule spéciale afin de les cacher. Se doutant que les coupables qui veulent accaparer ses recherches ne sont autres que Spencer et ses "larbins" : un commando de l'UBCS, il suggère d'avertir William Birkin et Albert Wesker pour s'occuper de ce "problème". Mais en réalité, ces deux derniers très ambitieux le trahissent et le livrent au commando de l'UBCS qui l'exécute sur le champ, récoltant ainsi le fruit de son travail. Après la disparition de James Marcus, le centre de formation est brutalement fermé.

En réalité de 1988 à 1998 s'est entamé un processus très long : la reine mère des sangsues que Marcus affectionnait tant s'est infiltrée à l'intérieur du corps de celui-ci activant de cette manière la régénération de ses cellules mortes. Cette pseudo "résurrection" lui procure une sorte de jeunesse éternelle et le rapproche encore plus de ses sangsues.

Resident Evil 0 
Mais ce n'est qu'en 1998 que James Marcus ressurgit, décidé à se venger d'Umbrella. Avec l'aide de ses sangsues il répand le virus-T à travers la forêt de Raccoon City et attaque notamment l’Ecliptic Express le  de la même année, train où Rebecca Chambers et Billy Coen font connaissance quelques heures après. Ces deux personnes lui causant de sérieux problèmes, il décide de s'en charger personnellement et les conduit dans son ancien centre de formation fermé depuis dix ans. Finalement, au bout de maintes tumultes, les deux coéquipiers finissent par déboucher dans l'usine de traitement des eaux usées d'Umbrella qui sera le théâtre du combat les opposant à Marcus. À l'issue d'un travail d'équipe, Rebecca réussit à déverrouiller les lourds volets mécaniques qui de ce fait laissent le soleil illuminer la scène du combat, la lumière étant le point faible de Marcus. Billy profite de cette occasion pour lui tirer une balle de Magnum qui le disloque en plusieurs parties, celles-ci brûlées par l'explosion de l'usine de traitement.

Notes et références 

Personnage de Resident Evil
Boss de jeu vidéo
Personnage de fiction créé en 2002